Urotrygon är ett släkte av rockor. Urotrygon ingår i familjen Urotrygonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Urotrygon